Carl Ludwig Hellwig (1773-1838), compositeur allemand ;
  (1775-1845), militaire prussien, chef de corps franc en 1813 ;
 Fritz Hellwig (1912-2017), homme politique allemand ;
 Helen Hellwig (1874-1960), joueuse de tennis américaine ;
 Helmut Hellwig (1933-2016), homme politique allemand ;
 Johann Christian Ludwig Hellwig (1743-1831), entomologiste allemand ;
 Judith Hellwig (1906-1993), soprano allemande ;
 Margot Hellwig (1941-), chanteuse allemande spécialisée dans le yodel, fille de Maria ;
 Maria Hellwig (1920-2010), chanteuse allemande spécialisée dans le yodel ;
 Tim Hellwig (1999-), triathlète professionnel allemand.